Portalegre se poate referi la:

 Portalegre, oraș în Portugalia
 Portalegre, așezare în Brazilia